Юдіта Пржемислівна також Юдіф Богемська та Юдіта Чеська (;  1201 —  2 червня 1230) — чеська принцеса з роду Пржемисловичів, дочка короля Богемії Пржемисла Оттокара I та Констанції Арпад, сестра короля Богемії Венцеслава I, дружина герцога Каринтії Бернарда.

Життєпис 
Юдіта була старшою дочкою короля Богемії Пржемисла Оттокара I та його другої дружини Констанції Арпад. По батьківській лінії вона припадала онукою чеському князю Владиславу II, учасника Другого хрестового походу, який отримав у 1158 році спадковий королівський титул від Фрідріха Барбаросси за участь в його походах, та Юдіти Тюрінгської. По материнській лінії була онукою короля Угорщини Бели III та антіохійської княжни Аґнешки.

Шлюб і діти  
У 1213 році вийшла заміж за Бернард Каринтійського герцога Каринтії. Середньовічний хроніст Йоганн з Віктрінґа, колишній капелан та секретар у Генріха Хорутанского, пов'язував їх шлюб з романтичною історією про кохання з першого погляду.

У шлюбі Юдіти та Бернарда народилося четверо дітей:

 Ульріх III ( 27 жовтня 1269), герцог Каринтії  (1256—1269).
 Філіп ( 1220 —  22 липня 1279), архієпископ Зальцбурга (1247—1256).
 Маргарита ( 1249)
 Бернард ( 1230 —  1249)

Юдіта померла при пологах сина Бернарда у 1230 році.

Родовід

Література  
 Žemlička J., Počátky Čech královských 1198-1253, Praha 2002.

Примітки 

Уродженці Праги
Пржемисловичі
Дружини монархів
Померли в пологах
Жінки XIII століття